Brussels Open 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu Brussels Open rozgrywany w dniach 20–25 maja 2013 roku w Brukseli na kortach ziemnych o puli nagród 637 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Belgii